Зильберфельд (с немецкого Серебряное поле) — название населённых пунктов:

Германия 
 Зильберфельд — деревня в состав города Цойленрода-Трибес района Грайц земли Тюрингия.

Россия 
 Зильберфельд — село в Константиновском районе Амурской области, ликвидировано в 1941 г.
 Зильберфельд — прежнее название села Сереброполь в Табунском районе Алтайском крае.
 Зильберфельд — прежнее название деревни Сереброполье в Азовском немецком национальном районе Омской области.